Галиа́т (, ) — село в Ирафском районе республики Северная Осетия-Алания. Входит в состав Галиатского сельского поселения.

География  
Расположена в юго-восточной части Ирафского района, по обоим берегам речки Комидон. Находится в высокогорной местности, в 48 км к юго-востоку от районного центра — Чикола и в 115 км к юго-западу от Владикавказа.

История  
Современное селение Галиат представляет собой — средневековый архитектурный комплекс. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора. Каждая башня принадлежала отдельной родовой семье. Типичная осетинская башня (ганах) состояла из четырех этажей.

Первый этаж предназначался для скота, второй и третий отводились под жилой отсек, четвертый этаж представлял собой оборонительный отсек. В неспокойные времена члены семьи поочередно несли здесь вахту и контролировали из бойниц все подступы к башне. Еще одной достопримечательностью Галиата учёные называют петроглифы — древние рисунки-письмена. Однако информация, зашифрованная в рисунках, пока остается тайной. 

В эпоху Позднего Средневековья Галиат слыл богатым селением. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские. Местная знать торговала скотом. Через Уаллагкомское ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый Шелковый путь. Вокруг Галиата, на отрогах хребта, расположены несколько культовых комплексов.

Галиат имеет второе, неофициальное, название "Мачу-Пикчу Горной Дигории", которое закрепилось за селом после выхода одноименной статьи историка Тимура Карданова.

Население

Известные уроженцы 
 Арсагов Горга Беппаевич (1895—1938) — известный политический деятель, революционер и активный участник Гражданской войны.
 Гапбаев Иван Александрович (1915—1975) — секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС, министр культуры Северной Осетии.
 Дзилихов Иван Гамусович (1896—1984) — заслуженный врач Северо-Осетинской АССР, профессор, хирург, награждён орденами Ленина и Красного знамени.
 Езеев Андрей Андреевич (1895) – военный врач, начальник госпиталя г. Орджоникидзе.
 Калаев, Семён Дзагеевич (1905—1991) — командир миномётного расчета, полный кавалер ордена Славы.

Достопримечательности 

 Объекты культурного наследия федерального значения (архитектура):
  
 Полуподземный склеп Коцоевых, средние века
 Полуподземный склеп Балаовых, средние века
 Культовое здание, VI в
 Культовое здание, VI в
Архитектурный комплекс:
 Башня сторожевая Гадзаовых
 Башня сторожевая Кадоевых
 Дом Годизовых
 Склеповый могильник (двадцать две усыпальницы цырт) — западная окраина села, на склоне горы
 Святилища (два) — северо-западная часть некрополя
 Святилище «Авд дзуар»
 Усадьба Балаовых-1
 Усадьба Балаовых-2
 Усадьба Гасиновых

 Объекты культурного наследия регионального значения (архитектура)
Архитектурный комплекс:
 Сторожевая башня Гадзоевых,средние вв.
 Святилище во имя Ильи, XII в.
 Склеп Дзобаевых
 Склеп Дзукаевых
 Склеповый могильник (10 полуподземных склепов)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Ирафского района